Lesních hřbitovů je více:

Česká republika
 Lesní hřbitov (Bedřichov)
 Lesní hřbitov Rudohoří – zajatecký
 Lesní hřbitov (Hradec Králové)
 Lesní hřbitov (Nový Bor)
 Lesní hřbitov (Nový Jáchymov)
 Lesní hřbitov (Písek)
 Lesní hřbitov (Zlín)
 Louka (okres Blansko)
 Lesní hřbitov (Praha-Motol)
 Provodín
 Víska u Jevíčka

Evropa
 Lesní hřbitov (Mnichov)
 Skogskyrkogården

Reference